Эдвард Фитцджеральд (; 6 мая 1892 — 8 марта 1976) — англо-ирландский аристократ, 7-й герцог Лейнстер (1922—1976), пэр Ирландии. С 1892 по 1922 год он был известен как лорд Эдвард Фицджеральд.

Его титулы:  7-й герцог Лейнстер (с 1922), 7-й маркиз Килдэр (с 1922), 12-й барон Оффали (с 1922), 26-й граф Килдэр (с 1922), 7-й граф Оффали (с 1922), 7-й виконт Лейнстер из Таплоу (графство Бакингемшир) (с 1922) и 4-й барон Килдэр из Килдэра (графство Килдэр) (с 1922) .

Биография 
Эдвард Фицджеральд был третьим (младшим) сыном Джеральда Фицджеральда, 5-го герцога Лейнстера (1851—1893), и его жены, леди Гермионы Данкомб (1864—1895). Старшие братья — Морис Фицджеральд, 6-й герцог Лейнстер (1887—1922), и лорд Десмонд Фицджеральд (1888—1916).

Лорд Эдвард Фицджеральд получил образование в Итонском колледже. Он получил звание лейтенанта 8-го батальона Западного кавалерийского полка. Участвовал в Первой мировой войне, где был ранен. Затем получил звание лейтенанта ирландской гвардии. В 1939-1942 годах принимал участие во Второй мировой войне.

4 февраля 1922 года скончался Морис Фицджеральд, 6-й герцог Лейнстер (старший брат Эдварда), не оставив после себя потомства. Морис был психически больным, лечился в психиатрической больнице и не был женат. После смерти своего старшего брата Эдвард Фицморис унаследовал титул 7-го герцога Лейнстера и пэра Ирландии. Когда он унаследовал все титулы предков, все имения и владения герцогов Лейнстер были уже проданы за долги опекунами. Эдвард Фицджеральд был заядлым игроком и картежником, еще до вступления в права наследования титула он заложил все дома и титулы, которые еще оставались у герцогов Лейнстер в Ирландии (графство Килдэр), не дожидаясь, когда он получит наследство. Он решил жить в Великобритании, остальные его имения остались в распоряжении управителя-бенефициара — сэра Гарри Меллаби-Деле, 1-го баронета.

Эдвард Фицджеральд был последним герцогов Лейнстером, который проживал в Ирландии. После создания Ирландского Свободного государства в 1922 году он продал свою загородную резиденцию (Картон-хаус) и переехал в Англию.

Герцог был близким другом короля Великобритании Эдуарда VIII. В 2003 году стало известно, что он был любовником жены короля, Уоллис Симпсон.

В 1936 году Эдвард Фицджеральд был привлечен к суду за долги в деле о банкротстве. В 1928 году он безуспешно ездил в США с надеждой найти себе богатую невесту, жениться и отдать огромные долги. Богатых невест найти было не так просто. Его наследники отказались от титула герцога Лейнстер.

Не в состоянии погасить свои долги, герцог Лейнстер провел последние годы жизни в маленькой однокомнатной квартире в Пимлико (район Лондона). Эдвард Фицджеральд скончался 8 марта 1976 года, покончив жизнь самоубийством, приняв смертельную дозу фенобарбитала.

Семья 
Эдвард Фицджеральд, 7-й герцог Лейнстер, был женат четыре раза. Его жены:

 Мэй Хуанита Этеридж (4 августа 1892 — 11 февраля 1935), девушка по прозвищу «Девушка Розовой Пижамы». На ней он женился в Лондоне 12 июня 1913 года. Дочь продавца Джесси Эдварда Этериджа и его жены Терезы Грейс Гарриетт Энн Саммерелл. Эдвард расстался с ней в 1922 году, при условии, что он будет платить ей $ 50 в неделю и что она будет жить отдельно и не будет общаться с их сыном. Суд по разводу тянулся очень долго. Юридический развод был оформлен только в 1930 году. После развода она взяла имя Мэй Мюррей. В 1935 году она покончила жизнь самоубийством, приняв смертельную дозу снотворного. У них был один сын:
 Джеральд Фицджеральд, 8-й герцог Лейнстер (27 мая 1914 — 3 декабря 2004)
 Агнесса Раффаэль Ван Нек (14 декабря 1902 — 28 декабря 1993) — американская светская леди, бывшая жена Клера Ван Нека, единственная дочь Роберта Дэвидсона Кеннеди от первого брака с Мэй Наттинг. Эдвард и Агнес поженились в Лондоне 1 декабря 1932 года, а развелись в 1946 году после нескольких лет жизни в Шотландии. Эдвард сказал по этому поводу: «Она сказала, что не может жить среди овец и озер, я понял, что это действительно так…»
 Джесси Вессель — бывшая актриса и музыка, известная профессионально как Денис Орм (26 августа 1884 — 20 октября 1960). Девичья фамилия Джесси Смитер. Она была женой датского дипломата Теодора Уильяма Весселя и 3-го барона Чарстона, была дочерью бармена Альфреда Смитера. Эдвард женился на ней 11 марта 1946 года. Герцогиня была бабушкой Ага-хана IV. От этого брака герцог Лейнстер имел семь пасынков.
 Вивьен Айрин Коннер (19 февраля 1920—1992) — официантка, бывшая жена Джорджа Уильяма Коннера и дочь Томаса Фелтона. Эдвард женился на ней в 1965 году. От этого брака герцог имел пасынка — Тони Коннера.

Также у герцога Лейнстера был незаконнорожденный сын от связи с Айвон Денисон Перси Пробин (позднее она была известна как Айвон Фицджеральд), (ум. 7 августа 1973), дочерью полковника Джона Перси Пробина:
 Эдриан Дигтон Десмонд Фицджеральд (род. 17 октября 1952), 1-я жена — Коллен Тереза Кросс (1972—1975), 2-я жена — Линда Джейн Харрис Кларк (1982—1992). Имел дочь от первого брака:
 Кирсти Фицджеральд (род. 30 марта 1973)

Предки 

</center>

Примечания

Ссылки 
 Ducal House of Leinster
 Edward FitzGerald, 7th Duke of Leinster — website ThePeerage.com

Самоубийцы, принявшие яд
Эдвард
07
27
Участники Первой мировой войны (Великобритания)
Участники Второй мировой войны
Выпускники Итона